Turniej mikstów w łucznictwie podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio odbył się w dniach 23-24 lipca 2021. Do rywalizacji zakwalifikowało się 32 sportowców reprezentujących 16 krajów. Arena zawodów znajdowała się w tokijskim Parku Yumenoshima. Mistrzami olimpijskimi została południowi Koreańczycy An San i Kim Je-deok, wicemistrzami Holendrzy Gabriela Schloesser i Steve Wijler, a brąz zdobyli Meksykanie Luis Álvarez i Alejandra Valencia.

Wprowadzenie 
Podczas igrzysk olimpijskich w Tokio w 2021 turniej mikstów w łucznictwie zadebiutował w zawodach olimpijskich.

Terminarz 
godziny zostały podane w czasie japońskim (UTC+9) oraz polskim (CEST)

System rozgrywek 
Na początku wszyscy zawodnicy rozegrali rundę rankingową (wspólną z innymi konkurencjami łuczniczymi). Przy ustalaniu rankingu do turnieju mikstów brano pod uwagę sumę wyników najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki z każdego kraju. Do turnieju mikstów zakwalifikowały się reprezentacje 16 państw, które uzyskały najwyższą sumę punktów. Wyniki rundy rankingowej decydowały również o rozstawieniu w fazie zasadniczej turnieju. Turniej główny rozegrany został w systemie pucharowym i składał się z czterech rund. Przegrane zespoły odpadały z rywalizacji (z wyjątkiem przegranych półfinałów, którzy zmierzyli się o brązowy medal).

Wyniki

Runda rankingowa

Uwagi 
 Chińska Republika Ludowa w turnieju mikstów wystawiła innych zawodników niż łucznicy, których wynik był składową sumy w rankingu. Zamiast Wei Shaoxuan i Yang Xiaolei wystąpili Wang Dapeng i Wu Jiaxin.
 Francja w turnieju mikstów wystawiła innego zawodnika niż łucznik, którego wynik był składową sumy w rankingu. Zamiast Pierre'a Plihona wystąpił Jean-Charles Valladont.

Turniej główny 

Mecz o III miejsce
 Luis Álvarez, Alejandra Valencia –  Mete Gazoz, Yasemin Anagöz 6:2 (36:34, 27:36, 39:36, 34:33)

Przypisy

Bibliografia 
 

Łucznictwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020